Niemcy:
 Philippsburg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Philippsburg – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe

Inne:
 Philippsburg – twierdza

Zobacz też:
 Philipsburg
 Phillipsburg